Francisco Sá kan syfta på följande:

Personer
Francisco Pedro Manuel Sá, argentinsk fotbollsspelare född 1945

Orter 

 Francisco Sá (ort), Minas Gerais, 
 Francisco Sá (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar